Liverpool FC a luat titlul.

Turul întâi preliminar 

|}

Turul doi preliminar 

|}

Turul trei preliminar 

|}

Sferturi de Finală 

|}

Semifinale 

|}

Finală 

|}

Sezoanele Cupei UEFA
1972 în fotbal
1973 în fotbal